Les mots roseus, rosea et roseum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « garni de roses » ou « de couleur rose ».

Sciences et techniques

Biologie 
 Rosea est un synonyme de Tricalysia, un genre de plantes de la famille des Rubiacées ;
 En taxonomie, les mots roseus, rosea et roseum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales de couleur rose. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : roseus, rosea, roseum.

Médecine 
 La Pityriasis rosea est une dermatose bénigne mais d'apparition aiguë, caractérisée par une dermatose érythémato-squameuse.

Sciences humaines et sociales 
 Du  à 1925, Rosea est un diocèse et siège titulaire basé à Rhodus, actuellement  (province de Hatay, Turquie).

Notes et références 

Épithète spécifique